Яків III — король Кіпру
 Яків III — король Шотландії